Cisowa peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Cisowa, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates.
 Cisowa, un village dans la voïvodie de Łódź.
 Cisowa, un village dans la voïvodie de Lubusz.
 Cisowa, un village dans la voïvodie de Silésie.